Развод () — американская драма 1930 года, режиссёр Роберт З. Леонард
 Развод () — японский фильм 1952 года, режиссёр Масахиро Макино
 Развод () — американская романтическая комедия 2003 года, режиссёр Джеймс Айвори
 Развод () — германский фильм ужасов 2007 года, режиссёр Олаф Иттенбах
 Развод () — французская трагикомедия 2009 года, режиссёр Валери Гиньябоде
 Развод () — бразильский телесериал 2010 года, режиссёр Жозе Алваренга мл.
 Развод — российский телесериал 2012 года, режиссёр Вера Сторожева
 Развод () — американский телесериал 2016 года, режиссёр Джесси Перец